In pleno kan syfta på:

 In pleno – ett juridiskt uttryck, se Plenum
 In pleno (musikalbum) – ett musikalbum med jazzpianisten Jan Johansson